Авраам Ставський (1906—1948) — діяч ревізіоністського сіонізму.
 Альфонс Ставський (* 1945) — польський боксер, призер національних чемпіонатів, учасник Олімпійських ігор-1972.
 Ставський Віталій Миколайович (1991—2014) — молодший сержант Збройних сил України. Учасник війни на сході України.
 Ставський Володимир Петрович (1900—1943) — радянський письменник, партійний діяч, генеральний секретар Спілки письменників СРСР. Депутат Верховної Ради СРСР 1-го скликання.
 Станіслав Ставський (? — 1488) — єпископ РКЦ, католицький священник. Єпископ Луцький (1483—1488).
 Ставський Юрій Миколайович — генерал-майор Збройних сил України; командування повітряних сил України (в/ч А0215), лицар ордена Данила Галицького.

 Струмок Ставський — річка в Іванківському районі Київської області, ліва притока Тетерева.

Примітки 

Польські прізвища